Chincheu, Chincheo ou Quincheu () é uma cidade-prefeitura chinesa da província de Fuquiém. Segundo censo de 2018, havia  habitantes.

Bibliografia 

 

 

 

 

Fuquiém